Desa Citalang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Citalang (administrativ by i Indonesien, lat -6,65, long 107,35), Jawa Barat, 
 Desa Citalang (administrativ by i Indonesien, lat -6,54, long 107,47), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar